Marsina ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Marsina (* 1946), italienischer Schauspieler
 Richard Marsina (1923–2021), tschechoslowakischer Historiker